Касья́нов — русская фамилия; женская форма Касьянова.

Известные носители 
 
 
 Касьянов, Анатолий:
 Касьянов, Анатолий Васильевич (род. 1939) — советский партийный деятель, председатель Луганского облисполкома.
  (род. 1995) — российский мотоболист, серебряный призёр чемпионата России в составе клуба «Металлург» (2018).
 Касьянов, Артём Андреевич (род. 1983) — украинский футболист.
 Касьянов, Виктор Николаевич (род. 1948) — советский учёный в области информатики.
 
 Касьянов, Георгий Владимирович (род. 1961) — украинский историк.
 Касьянов, Евгений Нилович (1935—1984) — Герой Социалистического Труда, железнодорожник.
 Касьянов, Иван Алексеевич (1825—1892) — сказитель былин из Олонецкой губернии.
 Касьянов, Игорь Николаевич (род. 1961) — российский политический деятель, депутат Государственной думы V созыва.
 Касьянов, Илья Анатольевич (1961—1999) — Герой России.
 
 Касьянов, Николай Георгиевич (1918—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Касьянов, Тадеуш Рафаилович (род. 1938) — советский актёр, президент Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного карате.

 Касьянов — прежнее название хутора Дубинин в Репьевском районе Воронежской области.

Касьянова 
 Касьянова, Анна Анатольевна (род. 1983) — украинская спортсменка специализирующаяся в легкоатлетическом многоборье.
 Касьянова, Раиса Ивановна (1929—1996) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Касьянов день — народное название дня памяти святого Кассиана Римлянина.
 Правительство Касьянова — российское правительство, действовавшее в период с 17 мая 2000 года по 24 февраля 2004 года.
 Касьяновка
 Косьянов